Татьяна Николаевна Иванова: Иванова, Татьяна Николаевна (1926—2015) — советский и российский терапевт-кардиолог.
  (род. 1973) — советская и российская дзюдоистка.